BKE peut faire référence à :
 , un ancien système de chiffrement utilisé par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT);
  ;
 Collectif BKE, une société de production audiovisuelle, en région parisienne, France.